Рогожены:

 Рогожены — село в Шолданештском районе Молдавии.
 Рогожены — железнодорожная станция в Шолданештском районе Молдавии.